NCBP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 790 амінокислот, а молекулярна маса — 91 839.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як регуляція трансляції, процесинг мРНК, сплайсинг мРНК, транспорт, транспорт мРНК, РНК-залежне заглушення генів, ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки